Pulau Lebar (Tabir Barat), een plaats in Indonesië
Pulau Lebar (Rawas Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing